Victoria Valley steht für:

 Victoria Valley (Antarktika), ein Trockental im ostantarktischen Viktorialand, siehe Antarktische Trockentäler
 Victoria Valley (Neuseeland), eine Siedlung in der Region Northland, Neuseeland